Academiegebouw (Groningen)
Academiegebouw (Leiden)
Academiegebouw (Utrecht)